Villa Bella kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra Talhada (ort), Pernambuco, 
 Ilhabela, kommunhuvudort, São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar